

Geografia

Austria 
 Sankt Marein – frazione di Brunn an der Wild, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Sankt Marein – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Marein bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Sankt Marein bei Knittelfeld – ex comune ora frazione di Sankt Marein-Feistritz, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Marein bei Neumarkt – ex comune ora frazione di Neumarkt in der Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Marein-Feistritz – comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Marein im Mürztal – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Slovenia 
 Sankt Marein an der Wippach – antico nome tedesco di Sable Grande, ex comune ora frazione del comune di Aidussina (Goriziano)
 Sankt Marein bei Erlachstein – antico nome tedesco del comune di Šmarje pri Jelšah (Savinjska)